Американський штат Мен поділяється на 16 округів.

Мен